Mychocerinus är ett släkte av skalbaggar. Mychocerinus ingår i familjen gångbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gångbaggar
Mychocerinus